El término armería y su variante armeria pueden designar:

Armamento
a una armería, el lugar en donde se guardan o se venden distintos tipos de armas;

Botánica
a Armeria, un género de plantas con flores;

Geografía e hidrología

Costa del océano Pacífico
a Armería, el corto río costero de la vertiente del océano Pacífico;

Colima, México
a Armería, una ciudad;
a Armería, un municipio;

Heráldica, linaje y títulos
en heráldica, a una armería, un blasón o escudo de armas;
también, sinónimo de la heráldica;
en Navarra, al Palacio cabo de armería o casa (de) cabo de armería o cabo de linaje, el lugar de la cabeza del linaje, similar al término casa solariega;
al Vizcondado de la Armería, un título de la nobleza española.

Heráldica